Никола́й Миха́йлович Попо́в:
 Попов, Николай Михайлович (1854—1939) — профессор психиатрии Казанского университета.
 Попов, Николай Михайлович (1883—1937) — японист и китаист, военный историк, лингвист. Профессор, член РАНИОН.
 Попов, Николай Михайлович (1903—1985) — генерал-полковник, Герой Социалистического Труда.
 Попов, Николай Михайлович (1925—1995) — Герой Советского Союза.
 Попов, Николай Михайлович (1937—?) — советский и украинский партийный и государственный деятель.
 Попов, Николай Михайлович (1882—?) — эсер, член Учредительного Собрания.
 Попов, Николай Михайлович — Георгиевский кавалер; поручик; 25 сентября 1917 (посмертно).